Hermann Lilie ist der Name folgender Personen:

* Hermann Lilie (Politiker) (vor 1485–1516), deutscher Politiker, Bürgermeister von Werl
 Hermann Lilie (Admiral) (1856–1938), deutscher Konteradmiral